El aeropuerto de Mafia es un pequeño aeropuerto en Isla de Mafia en Tanzania.

El aeropuerto está ubicado en el sur de la isla de Mafia directamente sobre el mar a una altitud de 31 metros sobre el nivel del mar y tiene el código IATA MFA y el código ICAO HTMA.

La pista está en dirección 15/33 y tiene una longitud de 1630 metros.

Aerolíneas y destinos 
Auric Air y Coastal Aviation ofrecen conexiones a Dar es Salaam varias veces al día, Zanzíbar y Kilwa Masoko funcionan de 2 a 3 veces por semana.

Estadísticas 
En 2011 aterrizaron mensualmente poco más de 100 aviones con 350 pasajeros.
El número de pasajeros aumentó de 2007 a 2011 de 2334 a 5567 pasajeros cada año.

Referencias 

Mafia